Sunny Acres (dt.: „Sonnige Felder“ – Acre) ist der Name der geographischen Objekte:
 Sunny Acres (Forncett), denkmalgeschütztes Gebäude in Norfolk, England
 Sunny Acres (St. Lucia), Siedlung in Castries, St. Lucia

in den vereinigten Staaten:
 Sunny Acres Dam, Talsperre
 Sunny Acres Farm Dam, Talsperre

 Sunny Acres Park (Florida), Park in Florida
 Sunny Acres Park (Minnesota), Park in Minnesota
 Sunny Acres Park (Ohio), Park in Ohio